

Cinema 
 Waterloo – film del 1929 diretto da Karl Grune
 Waterloo – film del 1970 diretto da Sergej Bondarchuk

Geografia 
Antartide
 Vaterloo (Waterloo) – nome russo dell'Isola di re Giorgio
 Australia
 Waterloo – sobborgo di Sydney
 Waterloo – città dell'Australia Meridionale
 Waterloo – città dell'Australia Occidentale 
 Belgio
 Waterloo – città della provincia del Brabante Vallone 
 Canada
 Waterloo – villaggio della Nuova Scozia
 Waterloo – città dell'Ontario
 Waterloo – città del Québec
 Waterloo – municipalità regionale dell'Ontario
 Germania
 Waterloo – località del comune di Karstädt, Brandeburgo
 Regno Unito
 Waterloo – suburbio di Poole
 Waterloo – suburbio di Huddersfield
 Waterloo – suburbio di Wishaw
 Waterloo – distretto di Londra
 Waterlooville – città dell'Hampshire
 Sierra Leone
 Waterloo – città del distretto rurale dell'Area Occidentale
 Stati Uniti d'America
 Waterloo – città della contea di Lauderdale in Alabama
 Waterloo – census-designated place nella contea di San Joaquin in California
 Waterloo – città della contea di Laurens in Carolina del Sud
 Waterloo – capoluogo della contea di Monroe in Illinois
 Waterloo – città della contea di DeKalb in Indiana
 Waterloo – capoluogo della contea di Black Hawk in Iowa
 Waterloo – township della contea di Jackson, Michigan
 Waterloo – villaggio della contea di Douglas in Nebraska
 Waterloo – città della contea di Seneca nell stato di New York
 Waterloo – comunità non incorporata della contea di Lawrence in Ohio
 Waterloo – città della contea di Linn in Oregon
 Waterloo – città della contea di Grant, Wisconsin
 Waterloo – città della contea di Jefferson in Wisconsin

Musica 
 Waterloo – album degli ABBA del 1974
 Waterloo – singolo degli ABBA del 1974, dall'album omonimo
 Waterloo – singolo dei Doctor & the Medics del 1986
 Waterloo – singolo di Roberto Vecchioni del 1997

Altro 
 Waterloo – stazione della metropolitana di Londra
 Waterloo – stazione sotterranea del sistema di trasporto di Hannover in Germania
 Waterloo – nome originario della città di Austin in Texas
 Battaglia di Waterloo – battaglia avvenuta nel 1815 parte della campagna di Waterloo delle guerre napoleoniche